Billon steht für:

 Billon, eine Legierung aus Kupfer und Silber

Billon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean du Billon, französischer Komponist der Renaissance
 Juan Billon (1896?–1939), französischer Fußballspieler
 Lise Billon (* 1988), französische Alpinistin
 Pierre Billon (Regisseur) (1901–1981), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pierre Billon (Schriftsteller) (* 1937), schweizerisch-kanadischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Billion